IXE-13 peut désigner :
 IXE-13 (Les aventures étranges de l'agent IXE-13. L'as des espions canadiens, 1947- ), une série de romans d'espionnage québécois en fascicules de Pierre Saurel (Pierre Daigneault) ;
 IXE-13 (1972), un film québécois de Jacques Godbout.